Lough Cowey är en reservoar i Nordirland i Storbritannien. Den ligger i distriktet Ards and North Down i County Down, i östra delen av Nordirland, 40 km från Belfast. Lough Coweys yta är 18,2 hektar. Vid Lough Cowey har Met Office en klimatstation. Där är juli den varmaste månaden och januari och februari de kallaste.

Källor 

Insjöar i Nordirland